Batalha de Benevento (275 a.C.) — batalha travada em 275 a.C. entre as forças de Pirro do Epiro e a República Romana. Encerrou a Guerra Pírrica.
 Batalha de Benevento (214 a.C.) — vitória romana sobre as forças cartagineses de Hanão, o Velho, durante a Segunda Guerra Púnica.
 Batalha de Benevento (212 a.C.) — outra vitória romana sobre as forças cartagineses de Hanão, o Velho, durante a Segunda Guerra Púnica.
 Batalha de Benevento (1266) — travada entre as forças de Manfredo da Sicília e Carlos de Anjou. A vitória dos angevinos permitiu que Carlos assumisse o trono do Reino das Duas Sicílias.

Desambiguações de guerras e batalhas